Скьеллеруп, Блэйк — шорт-трекист, выступавший за Новую Зеландию на Олимпийских играх в Ванкувере.
 Скьеллеруп — большой ударный кратер в северной приполярной области обратной стороны Луны.

См. также 
 26P/Григга — Скьеллерупа — короткопериодическая комета из семейства Юпитера.